Grapentin ist der Familienname folgender Personen: 

 Dieter Grapentin (1937–2017), deutscher Generalmajor (NVA)   
 Dietrich Grapentin (1938–2021), deutscher Fußballspieler
 Gerhard Grapentin (* 1930), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Grapentin (* 1928), deutscher Maler und Grafiker
 Willi Grapentin (1904–1994), deutscher Gewerkschafter (FDGB)